

Pessoas 
 Rita de Cássia — santa católica
 Rita de Cássia Oliveira ou Rita de Cássia —  cantora brasileira
 Rita de Cássia (compositora) — compositora brasileira

Geografia do Brasil
 Santa Rita de Cássia (Bahia) — município do estado da Bahia
 Santa Rita de Cássia (Volta Redonda) — bairro do estado do Rio de Janeiro

Outros 
 Santa Rita de Cássia Futebol Clube — agremiação de Uíge, Angola
 Santa Rita da Cascia in Campitelli ou Igreja de Santa Rita de Cássia em Campitelli — igreja desconsagrada de Roma, Itália 
 Santa Rita da Cascia alle Vergini  ou Igreja de Santa Rita de Cássia nas Virgens — igreja de Roma, Itália 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos